Kurdi steht für:

 Kurdisch (Kurdî), siehe Kurdische Sprachen

Kurdi ist der Familienname folgender Personen:
 Îbnî Kurdî (1379–1439), mittelalterlicher Arzt
 Abu Umar al-Kurdi (1968–2007), irakischer Bombenspezialist und Terrorist
 Ahmadil al-Kurdi, Fürst von Maragha 
 Alan Kurdi (2012–2015), syrischer Flüchtling
 Fadil Husain Ahmad al-Kurdi, irakische Person des Islamismus
 Hartmut El Kurdi (* 1964), deutscher Schriftsteller
 Şehrîbana Kurdî (* 1973), kurdische Sängerin
 Yasmien Kurdi (* 1988), philippinische Schauspielerin und Sängerin